USNO steht für:

United States Naval Observatory
United Sabah National Organization

USNO